Nieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. Są to niektóre tlenki, alkohole, węglowodany.

Zobacz też 
 elektrolit

Elektrochemia
Materiały elektrotechniczne